Pediciidae é uma família de moscas que compreende cerca de 500 diferentes espécies, 19 delas são encontradas no Reino Unido.

Gêneros 
Subfamília Pediciinae
Dicranota Zetterstedt, 1838
Heterangaeus Alexander, 1925
Malaisemyia Alexander, 1950
Nasiternella Wahlgren, 1904
Nipponomyia Alexander, 1924
Ornithodes Coquillett, 1900
Pedicia Latreille, 1809
Savchenkoiana Kocak, 1981
Tricyphona Zetterstedt, 1837
Subfamília Ulinae
Ula Haliday, 1833

Moscas